Rozgrywki 1948/1949 były 46 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 6 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego bronił León.

Zespoły 
W sezonie 1948/1949 występowało 15 drużyn.

Mistrzem Meksyku został zespół Club León, który skompletował 39 punktów. Królem strzelców został Meksykanin Adalberto López z 28 bramkami w 28 meczach (1.00 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU - 1948/1949

LEÓN 2. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1948/1949
1948 w piłce nożnej
1949 w piłce nożnej